Влади́мир Алексе́евич Ники́тин:
 Никитин, Владимир Алексеевич (род. 1934) — советский и российский физик, лауреат Государственной премии СССР.
 Никитин, Владимир Алексеевич (1940—2020) — советский и российский генерал-полковник, доктор наук, профессор.